

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 583—582 — Архонт в Афинах Дамасий отказался сдать власть и пользовался ею 2 года и 2 месяца, пока силой не был отстранён.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной цзиньский князь предложил Лу вернуть Ци спорные земли в Вэньяне, направив в Лу посла Хань Чуаня, но лусцы отказались.
 Весной цзиньское войско Луань Шу вторглось в Цай.
 Весной луский посол Гунсунь Ин-ци поехал в Цзюй. сунский посол Хуа Юань посетил Лу.
 Летом из Сун прибыл посол Гунсунь Шоу с подарками для луского князя.
 Жена Чжао Шо Мэн-цзи (сестра Цзин-гуна) вступила в связь с Чжао Лоу-ином, дядей её покойного мужа. Чжао Тун и Чжао Ко выгнали Чжао Лоу-ина из дома, тогда Мэн-цзи оклеветала их перед князем.
 Летом цзиньский князь казнил Чжао Туна и Чжао Ко и уничтожил весь их род. По просьбе Хань Цюэ в уважение заслуг предков поля и селения возвращены Чжао У, сыну от наложницы (см. про источники под 597 годом). Согласно фольклорной версии, сирота из дома Чжао жил 15 лет в горах. По результатам гадания Хань Цюэ посоветовал вернуть наследника, тогда военачальники напали на Ту Ань-гу и перебили весь его род. Воспитатель Чжао У Чэн Ин покончил с собой, и воспитанник установил принесение ему жертв. Визиты Чжао У к цзиньским сановникам по случаю его совершеннолетия описаны в эпизоде 147 «Го юй».
 Осенью чжоуский царь отправил в Лу посла Шао-бо для вручения лускому князю грамоты на княжение.
 В 10 луне, в день гуй-мао умерла княгиня Малого Ци Шу-цзи.
 В 10 луне в Лу прибыл цзиньский посол Ши Се.
 В 10 луне войска цзиньского полководца Ши Се, луского полководца Шусунь Цяо-жу, цисцев и чжусцев двинулись в поход на Тань.
 В 10 луне вэйский сановник привёл в Лу рабов в приданое за княжною Гун-цзи.

См. также

Примечания